Август Прю ( 1987) — англійський кіноактор.
 Прю Галлівел — вигаданий персонаж серіалу «Усі жінки — відьми».